Попо́ле () — остров в Зондском проливе Индонезии, между островами Ява и Суматра. Расположен в северной части , который также известен под колониальным нидерландским названием как залив Пепер (оба названия означают «перец», соответственно, по-индонезийски и по-голландски).

Площадь острова — 0,45 км². Постоянное население отсутствует. В административном плане остров относится к деревне , входящему в состав округа Пандегланг провинции Бантен.

Примечания 

Острова Индонезии
Острова Зондского пролива
Острова округа Пандегланг